Bibliotheca Hagiographica Latina  (Библиоте́ка лати́нской агиогра́фии) —  каталог латинских агиографических материалов, в числе которых древние литературные произведения: жития святых, сказания о перенесение их мощей, рассказы о их чудесах. В каталоге имена святых расположены в алфавитном порядке. Bibliotheca Hagiographica Graeca в научной литературе принято называть сокращенно BHL В каталоге указаны рукописи, инципиты и печатные издания. Первое издание (1898-1901) и дополнение (1911) были подготовлены болландистами, среди  которых был и учёный иезуит Ипполит Делеэ. У последних изданий был один редактор — Генрик Фру (). BHL вместе с BHG и BHO являются наиболее полезными инструментами для исследования литературных документов, касающихся жизни святых.

Издания 
 Bibliotheca hagiographica latina antiquae et mediae aetatis, éditée par la Société des Bollandistes, Subsidia Hagiographica 6 (Bruxelles: Société des Bollandistes, 1898-1901). Доступна в интернет-библиотеке Gallica (два тома и дополнение): 
 Bibliotheca hagiographica latina antiquae : A - I
 Bibliotheca hagiographica latina antiquae : K - Z
 Bibliotheca hagiographica latina antiquae : supplementum
 BHL доступна также на Internet Archive в электронном виде, в том числе:
Bibliotheca hagiographica latina antiquae : A - I
Bibliotheca hagiographica latina antiquae : K - Z
Bibliotheca hagiographica latina antiquae : supplementii
 Il est fait souvent référence à l'édition critique des vies des saints de Bruno Krusch, Monumenta Germaniae historica. Scriptores rerum Merovingicarum, Hanovre, 1884-1920, 7 volumes, abrégée en « MGH.SRM ». La numérotation fait alors place à une pagination ordinaire, et les textes sont détaillés.
 Bibliotheca hagiographica latina antiquae et mediae aetatis. Novum Supplementum, edité par  Henryk Fros, Subsidia Hagiographica 70 (Bruxelles: Société des Bollandistes, 1986).

См. также 
 Bibliotheca Hagiographica Graeca
 Bibliotheca Hagiographica Orientalis

Примечания 

Христианская литература
Агиография
Патрология
Издания исторических источников